Antonio Bonfigli (1806-1865) – pittore italiano
 Benedetto Bonfigli (1420-1496) – pittore italiano
 Emiliano Bonfigli (1988) – calciatore argentino
 Gaudenzio Bonfigli (1831-1904) – arcivescovo e diplomatico italiano
 Marina Bonfigli (1930-2015) – attrice italiana